Dream On puede referirse a:

Música 
 «Dream On» (1973), canción de Aerosmith;
 «Dream On» (2001), canción de Depeche Mode;
 «Dream On» (2017), canción de Amy MacDonald;

Cine y televisión 
 Dream On! (1981), película estadounidense;
 Dream On (1990-1996), serie de televisión estadounidense.